Laura Orgué Vila (ur. 11 września 1986 w Igualadzie) – hiszpańska biegaczka narciarska, brązowa medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kategoria 
Na arenie międzynarodowej Laura Orgué po raz pierwszy pojawiła się 24 stycznia 2004 roku w Candanchú, gdzie zajęła siódme miejsce w sprincie techniką dowolną. W 2005 roku wystartowała w mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi, gdzie zajęła między innymi 39. miejsce w biegu łączonym na 10 km. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Kranju jej najlepszym wynikiem było 32. miejsce w biegu na 5 km stylem klasycznym. W kategorii młodzieżowców była między innymi dziesiąta w biegu na 10 km klasykiem na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta w 2008 roku, a rok później podczas mistrzostw w Praz de Lys – Sommand na tym samym dystansie techniką dowolną Hiszpanka zdobyła brązowy medal.

W Pucharze Świata zadebiutowała 13 grudnia 2006 roku w Cogne, zajmując 68. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. Pierwsze punkty zdobyła jednak dopiero 9 lutego 2008 roku w Otepää, gdzie była trzydziesta w biegu na 10 km klasykiem. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2007/2008, który ukończyła na 106. miejscu. Nie stawała na podium zawodów pucharowych.

Pierwszą seniorską imprezą w jej karierze były igrzyska olimpijskie w Turynie w 2006 roku, gdzie zajęła 63. miejsce zarówno w biegu łączonym na 15 km jak i na 10 km klasykiem. Cztery lata później, podczas igrzysk w Vancouver najlepszy wynik osiągnęła w biegu łączonym na 15 km, który zakończyła na 27. pozycji. Podczas ceremonii zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010 pełniła funkcję chorążego reprezentacji Hiszpanii. W 2009 roku wystąpiła na mistrzostwach świata w Libercu, gdzie w swoim najlepszym starcie, biegu na 30 km techniką dowolną zajęła 28. miejsce. Startowała także na mistrzostwach świata w Oslo w 2011 roku, ale osiągała słabsze wyniki. Podczas rozgrywanych w 2013 roku mistrzostw świata w Val di Fiemme zajęła 29. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym oraz na dystansie 30 km klasykiem. 19 stycznia 2014 w Szklarskiej Porębie, odniosła swój największy sukces w zawodach Pucharu Świata, zajmując 17. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie 
Jak dotąd Orgué nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Hiszpańscy biegacze narciarscy
Hiszpańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1986
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014